Cucú es una palabra de origen onomatopéyico que se emplea para referirse a:

 Un pájaro de la familia Cuculidae, cuyo nombre común es "Cuco" o "pájaro cucú".
 Un reloj de pared típico de Suiza
 Un juego infantil para bebés.